Morbitzer ist der Familienname folgender Personen:

 Egon Morbitzer (1927–1989), deutscher Geiger
 Walter Morbitzer (* 20. Jahrhundert), deutscher Schauspieler, Dramaturg und Theaterleiter